est un mot anglais qui signifie « piège ». Il peut également signifier :

Arts et culture

Musique 
 Trap, genre musical dérivé du hip-hop ;
 Trap, album du chanteur canadien Henry Lau sorti en 2013 ;
 Trap Muzik, album du rappeur T.I. ;
 The Trap, album du groupe de rock français HushPuppies ;
 Man's Trap, album du groupe de rock français Trust.
 Trap, chanson de la chanteuse colombienne Shakira

Jeux vidéo 
 The Trap, film de Peter Watkins sorti en 1975 ;
 Night Trap, jeu de Digital Pictures sorti en 1993 ;
 Mouse Trap, jeu d'arcade sorti en 1981, développé par Exidy ;
 Wonder Boy III: The Dragon's Trap, jeu vidéo de plate-forme sorti en 1989.

Toponymie 
 Trap, village de la République de Macédoine.

Autres 
 Ball-trap, jeu d'adresse consistant à tirer au fusil des objets lancés en l'air ;
 TRAP (pour Tournoi régional attributif de points), type de tournoi de Scrabble.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre